Саатчи, Чарльз — основатель (вместе со своим братом Морисом Саатчи) рекламного агентства «Саатчи и Саатчи».
 Саатчи, Морис — основатель (вместе со своим братом Чарльзом Саатчи) рекламного агентства «Саатчи и Саатчи».